Hôtel Impérial peut désigner :
 Hôtel Impérial, un palace à Nice (France) ;
 Hôtel impérial, un hôtel à Tokyo (Japon) ;
 Hotel Imperial, un hôtel à Vienne (Autriche) ;
 Hotel Imperial, un film muet américain de 1927.

Voir aussi
 Impérial Palace, un hôtel situé à Annecy (France).